Borgsee bezeichnet:

 Borgsee, See in der Gemeinde Dobbertin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Borgsee, zum Schaalsee gehörendes Seebecken im Stadtgebiet von Zarrentin am Schaalsee im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Großer Borgsee, See in der Gemeinde Oberuckersee im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Kleiner Borgsee, See in der Gemeinde Oberuckersee im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Herthasee (Rügen) (auch Borgsee oder Schwarzer See), See im Stadtgebiet von Sassnitz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch
 Burgsee